Spojení Pozdní Chan má několik významů.

 Pozdní Chan, též Východní Chan – (25–220), druhé období čínské říše Chan (resp. dynastie Chan); 
 Pozdní Chan (Pět dynastií) – (947–951) čínský stát a dynastie období Pěti dynastií a deseti říší.